Томас Р. Хольц — младший (; род. 13 сентября 1965, Лос-Анджелес) — американский палеонтолог, специалист по хищным динозаврам. Преподаватель Мэрилендского университета, сотрудник отдела палеобиологии Национальный музей естественной истории США.

Биография 
Школьное образование Хольц получил в Техасе и Виргинии. По его собственным словам, в школьные годы ему нравились одновременно естественные науки и история, и он с детства мечтал стать палеонтологом. Первую академическую степень Хольц получил в Университете Джонса Хопкинса, после чего продолжил образование в Йеле, где его научным руководителем был Джон Остром. Защитил докторат в 1992 году.

Преподаёт палеонтологию позвоночных на факультете геологии Мэрилендского университета. Совмещает эту работу с должностью научного сотрудника отдела палеобиологии Национального музея естественной истории (Смитсоновский институт).

Научная работа 
Томас Хольц специализируется на изучении происхождения, эволюции, адаптации и поведения хищных динозавров, в том числе тираннозавроидов. Им был сформулирован термин Maniraptoriformes, описывающий наиболее недавнего общего предка птиц и орнитомимов и всех его общих потомков; ещё одна группа высокого ранга, определение которой было предложено Хольцем, — Arctometatarsalia, название которых связано с зажатой с проксимальной стороны третьей костью плюсны. Вначале определение включало первого динозавра с такой чертой, но позднее группа была сужена и в ней остались орнитомим и те таксоны, которые ближе к орнитомиму, чем к птицам (фактически, Ornithomimosauria, Troodontidae и Tyrannosauridae). Хольц сыграл важную роль в оценке теорий о падальщическом образе жизни тираннозавра.

Значительная часть работы Хольца связана с популяризацией науки. Он был научным консультантом на съёмках многочисленных документальных фильмов, а также при подготовке музейных экспозиций. За авторством Хольца увидела свет популярная энциклопедия «Динозавры» (, лауреат премии Parents' Choice за 2008 год за лучшую нехудожественную книгу). Он также является одним из составителей справочного издания The Complete Dinosaur и единственным автором или соавтором глав о тираннозавридах, ящеротазовых и базальных тетанурах в справочнике The Dinosauria. Статьи Хольца публикуются в таких изданиях, как Science и Nature.

Примечания

Ссылки 
 Резюме на сайте Мэрилендского университета
 Публикации в базе данных Evolution Tree

Выпускники Йельского университета
Выпускники Университета Джонса Хопкинса
Преподаватели Мэрилендского университета в Колледж-Парке